Hungerham ist der Ortsname von

 Hungerham (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Hungerham (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern